Kochsiek ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kochsiek (1935–2017), deutscher Klavierbauermeister
 Kurt Kochsiek (1930–2013), deutscher Internist